Круглоозёрка — деревня в Барабинском районе Новосибирской области. Входит в состав Шубинского сельсовета.

География 
Площадь деревни — 12 гектар.

История 
В 1926 году состояла из 120 хозяйств, основное население — русские. Центр Круглоозёрского сельсовета Барабинского района Барабинского округа Сибирского края.

Население

Инфраструктура 
В деревне по данным на 2007 год функционирует 1 учреждение здравоохранения.

Примечания 

Населённые пункты Барабинского района